Бардаково () е част от планинския дял Кула (Ардин дял), Родопи. Най-висок връх в България е Ардин връх - 1731 m. По гръцки данни връх Юрт (Псилома) - 1739 m.

Местоположение 
Разположен е в Драмско, близо до гръцко-българската граница и представлява част от планинския масив Кула в Западните Родопи (по гръцката класификация Централни Родопи). Други върхове освен Юрт са Саръяр (Китриновуни) 1709 m, на около 1 km югозападно от Ардин връх, Мандра Креминари 1659 m, Новата планина (Китрини Дексамени) 1644 m, Бардаково (Стамна) 1616 m, Варвара 1616 m, Кочилар (Гидотопос) 1535 m, Шишково (Трис Корифес) 1519 m, Згуротопи 1517 m. В планината е разположено горското стопанство Бардаково, близко до едноименния връх. Горското стопанство е разположено в центъра на горския масив, в района на бившето село Бардаково, по югоизточните склонове на планината. Горите на Бардаково имат живописен характер, тъй като редица буйни притоци на много места формират дълбоки клисури. Планинският дял представлява югозападната част на планинския масив Кула, като от планинския дял Заградено (Фракто) го отделя Лещенската река (Фарасино). По североизточните склонове на Бардаково, на българска територия се намират изворите на Арда.

Бележки 

Планини в Гърция
Родопи
Дем Бук